Степанчук — украинская и белорусская фамилия:
 Степанчук, Александр Николаевич (род. 1969) — советский, таджикский и российский футболист.
 Степанчук, Андрей Владимирович (род. 1979) — белорусский легкоатлет, выступающий в спортивной ходьбе.
 Степанчук, Пётр Алексеевич (1929—2012) — бригадир комплексной бригады треста «Крещатикстрой» объединения Главкиевстрой, Герой Социалистического Труда.